Адміністративний поділ Республіки Північна Македонія включає 80 общин і місто Скоп'є, як самостійну одиницю місцевого самоврядування. Подібний розподіл установлений Законом про територіальну організацію й місцеве самоврядування, прийнятому в 2004 році. Столиця Скоп'є має статус загального адміністративного центра, — громада, а також включає 10 міських громад: Аеродром, Бутел, Газі-Баба, Герче-Петров, Карпош, Кісела-Вода, Сарай, Центр, Чаір і Шуто-Орізарі.

Найбільшою за населенням є община Куманово — 105 484 жителі, а найменшою — община Вранештіца — 1322 жителі.

Найбільшою за площею є община Прилеп — 1194 км², а найменшою — община Чаір — 3,5 км².

Карта

Общини Македонії

Примітки 
 Сума територій складових. Дані на 2002 ріц для общин  Аеродром і Бутел відсутні і включені до інших общин Великого Скоп'є.
 Общини в складі Великого Скоп'є (Град Скопје)
 Hierarchical Administrative Subdivision Codes (HASC) 
 Меді общин Дебар і Ростуша пули змінені в 2004 році
 Загальна площа включає 577 км² внутрішніх вод, не розподілених між общинами/регіонами.

До 2013

Див. також 
 Адміністративний поділ Північної Македонії
 ISO 3166-2:MK

Посилання 
 Republic of Macedonia, State Statistical Office:
 Mapping the Socio-economic Disparities between the Republic of Macedonia's Municipalities (I-IV)
 Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia 2002  (PDF)

 
 
Списки:Північна Македонія
Македонія
Македонія